

Geografia 
Australia
 Terrible – montagna del Victoria

Stati Uniti d'America
 Terrible – montagna del Colorado
 Terrible – montagna del Vermont

Musica 
 Terrible Records – etichetta discografica statunitense

Persone 
 Terrible – soprannome di Tommy Ellis, pilota automobilistico statunitense
 Terrible Ted – soprannome di Ted Lindsay, hockeista su ghiaccio canadese
 El Terrible – wrestler messicano
 El Terrible – soprannome di Érik Morales, pugile messicano

Altro 
 Terrible Towel – oggetto usato dai tifosi della squadra di football americano Pittsburgh Steelers

Pagine correlate 
 HMS Terrible